Tchakakahn est la cinquante-cinquième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1995.

Univers

Synopsis 
C'est un matin paisible aux environs d'Eslapion... Sauf qu'il est 11 heures et qu'il fait encore nuit ! Toute la côte aquitaine est survolée par une immense soucoupe volante de 10 km de haut et 50 km de diamètre. Renaud, Cédille, Lapoutre et Dimanche, enlevés, rencontrent à l'intérieur du vaisseau les Bouillabises, un peuple réduit en esclavage par un tyran intergalactique, Tchakakahn...

Personnages 
Apparition furtive du Scrameustache qui s'avéra une illusion.

Historique 
Seron a choisi ce nom « Tchakakahn » en référence à la chanteuse Chaka Khan. Au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, on devine que des personnages hors champ jouent entre les cases de l'album. À un moment, une de leurs souris s'échappe et commence à dévorer les cases.

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1995
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1994